Zkratka EFPA může odkazovat na několik různých organizací:

 Evropská federace psychologických asociací (EFPA; European Federation of Psychologists' Associations) byla založena v roce 1981 a sdružuje psychologické asociace z 28 evropských zemí, které zahrnují více než 350 000 psychologů. Někteří psychologové z České republiky jsou členy EFPA skrze Českomoravskou psychologickou společnost.
 Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA; European Financial Planning Association Czech Republic) byla založena jako zájmové sdružení právnických osob v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe.

Reference 

Mezinárodní nevládní organizace